Казанцевский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Курьинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Казанцево.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 615 человек, в том числе 310 мужчин и 305 женщин.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 4 населённых пункта:

Примечания 

Муниципальные образования Курьинского района
Сельские поселения Алтайского края